Pip est le quatorzième épisode de la quatrième saison de la série animée South Park, ainsi que le  de l'émission.

Synopsis 

Pip, un jeune et pauvre orphelin, trouve un travail consistant à jouer avec une « jolie mais offensante » petite fille. Après des études pour devenir gentilhomme, il revient pour demander la main de la belle, mais découvre le plan machiavélique de la mère de l'enfant...

Artiste invité 
 Malcolm McDowell, le narrateur (doublé en français en voix « artiste invité » par Marc Cassot).

Notes 
 Sur la chaîne Game One, cet épisode a été diffusé sous le titre de Les Grandes Espérances.
 C'est le seul épisode où le message « Tous les personnages et les évènements de ce dessin animé, même ceux basés sur des faits réels, sont totalement fictifs. Les voix des personnes célèbres que vous pourriez entendre sont des imitations (pitoyables). Les dialogues de ce programme sont d'une parfaite vulgarité et pour cette raison il devrait être interdit à tout public. » n'apparaît pas avant le générique.
 Tous les personnages anglais, à l'exception de Pip, d'Estella, et des petits copains prisonniers, sont représentés avec une mauvaise dentition.

Références culturelles 
Il s'agit d'une adaptation parodique du roman Les Grandes Espérances de Charles Dickens, dont le personnage principal, Pip, a servi d'inspiration à son homonyme de la série animée. L'histoire se déroule dans l'Angleterre victorienne et aucun personnage de la série, à part Pip, n'y apparaît.
 L'une des créations de Joe est une orange en fer, en référence à Malcolm McDowell le narrateur de cet épisode, plus connu pour son rôle d'Alex DeLarge dans le film de Stanley Kubrick, Orange mécanique. D'ailleurs tout comme dans cet épisode, le personnage d'Alex se réfère comme étant « Votre Humble Narrateur ».
 Le roi d'Angleterre est Tony Blair.
 La phrase « Tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes » est tirée du roman de Voltaire, Candide, Voltaire l'ayant lui-même reprise des Essais de Théodicée, de Leibniz.
 Les chimpanzés robots sont peut-être une référence au Magicien d'Oz.
 Le générique de début et de fin est Le Printemps, extrait des Quatre Saisons de Vivaldi.

Lien externe 
 Pip sur South Park Studios

Épisode de South Park, saison 4
Les Grandes Espérances
Adaptation d'une œuvre de Charles Dickens